Comitatul Harper sau Harper County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Harper County, Kansas
 Harper County, Oklahoma